Příjmení Geisler nebo Geissler nosí více různých osobností:

 mužská podoba
 František Geisler (1918–1944) – československý důstojník
 Georg Geissler - rakouský politik německé národnosti z Čech, roku 1848 poslanec Říšského sněmu
 Jindřich Geisler (1849–1927) – moravský kněz, hudební kritik, muzikant, organizátor hudebního života
 Manfred Geisler (* 1941) - východoněmecký fotbalista
 Philipp Geißler (1856–1933) – rakouský politik německé národnosti
 Rudolf Geissler (1897–1968) – architekt a středoškolský pedagog
 Robert Geisler (* 1969) – český scenárista a příležitostný herec

 ženská podoba s přechýlením
 Anna Geislerová (* 1976) – česká herečka a módní návrhářka, sestra Lenky a Ester
 Ester Geislerová (* 1984) – česká herečka, modelka a výtvarnice, sestra Lenky a Anny
 Lenka Geislerová (* 1975) – česká výtvarnice a zpěvačka, sestra Anny a Ester
 Zuzana Geislerová (* 1952) – česká herečka, dcera Růženy Lysenkové
 Růžena Lysenková, provdaná Růžena Geislerová (* 1918) – česká herečka, babička Lenky, Anny a Ester

Německá příjmení